Ormes (Aube)
 Ormes (Eure)
 Ormes (Loiret) 
 Ormes (Marne) 
 Ormes (Saône-et-Loire)
ook:
Ormes-et-Ville,  Meurthe-et-Moselle
gemeenten met de naam Les Ormes